Под данным определением подразумевается несколько значений:

 История города Санкт Петербург
 «История Петербурга» — российский научный исторический журнал